Семён Некрасов:
 Некрасов, Семён Макарович (1887—1967) — советский хирург, профессор Смоленского государственного медицинского института.
 Некрасов, Семён Павлович (1897—1938) — деятель ВКП(б), 2-й секретарь Архангельского обкома ВКП(б). Входил в состав особой тройки НКВД СССР.